Hochbergellus hirsutus är en snäckart som beskrevs av Roth och W. B. Miller 1992. Hochbergellus hirsutus ingår i släktet Hochbergellus och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
hirsutus